Eine Höhlenwohnung bezieht sich auf

 Überreste alter Wohngelegenheiten, siehe Höhlenfund
 moderne Behausungen, siehe Wohnhöhle